Sherlock Holmes je fiktivní literární postava, kterou vytvořil sir Arthur Conan Doyle.

Sherlock Holmes ale také může být:

Film 
 Sherlock Holmes (film, 1916), hraje William Gillette
 Sherlock Holmes (film, 1922), hraje John Barrymore
 Sherlock Holmes (film, 1932), hraje Clive Brook
 Sherlock Holmes (filmová série, 1939), hrají Basil Rathbone a Nigel Bruce
 The Adventures of Sherlock Holmes, film z roku 1939
 Sherlock Holmes and the House of Fear, film z roku 1945
 The Woman in Green, film o Sherlocku Holmesovi z roku 1945
 Sherlock Holmes a náhrdelník smrti, koprodukční film z roku 1962, hrají Christopher Lee a Thorley Walters
 Soukromý život Sherlocka Holmese, britský film z roku 1970, režie Billy Wilder 
 Sherlock Holmes (film, 2009), hrají Robert Downey Jr. a Jude Law
 Sherlock Holmes (film, 2010), film z roku 2010, hrají Ben Syder a Gareth David-Lloyd
Sherlock Holmes: Hra stínů, film z roku 2011, hrají Robert Downey Jr. a Jude Law.
Sherlock Holmes 3, připravovaný film na rok 2021, hlavní role opět Robert Downey Jr. a Jude Law.

Televize 
 Sherlock Holmes (seriál, 1954), americký televizní seriál z roku 1954 natočený ve Francii, hraje Ronald Howard
 Sherlock Holmes (seriál, 1965), hrají Peter Cushing a Douglas Wilmer 
 The Adventures of Sherlock Holmes and Dr. Watson (1979–1986), ruský televizní seriál, hrají Vasilij Livanov a Vitalij Solomin
 Sherlock Holmes (seriál, 1984), britský televizní seriál, hraje Jeremy Brett
 Sherlock Holmes the Golden Years, dva filmy, ve kterých hrají Christopher Lee a Patrick Macnee
 Incident at Victoria Falls (1991)
 Sherlock Holmes and the Leading Lady (1992)
 Sherlock Holmes and the Case of the Silk Stocking, britský televizní film z roku 2004
 Sherlock (seriál), britský televizní seriál, který napsal Steven Moffat a Mark Gatiss
 Sherlock Holmes: Jak prosté, americký televizní seriál, hrají Jonny Lee Miller a Lucy Liu

Videohry 
 Sherlock Holmes: Stříbrná naušnice, 3D adventura z roku 2004 od Frogwares
 Sherlock Holmes: Procitnutí, 3D adventura z roku 2007 od Frogwares
 Sherlock Holmes a Arsén Lupin, 3D adventura z roku 2008 od Frogwares
 Sherlock Holmes a Jack Rozparovač, 3D adventura z roku 2009 od Frogwares
 Sherlock Holmes: Odkaz, 3D adventura z roku 2012 od Frogwares
 Sherlock Holmes: Zločin a trest, 3D adventura z roku 2014 od Frogwares

Související články
 Lelíček ve službách Sherlocka Holmese, český film z roku 1932 s Vlastou Burianem v hlavní dvojroli